Vernon Subutex est à l'origine une trilogie de romans publiés par Virginie Despentes de 2015 à 2017 ainsi que le nom de son personnage principal :
 Vernon Subutex, 1
 Vernon Subutex, 2
 Vernon Subutex, 3

 Vernon Subutex  est également le nom d'une série télévisée basée sur les deux premiers tomes de la trilogie.